Edmund Zieliński (1924–1944), strzelec, uczestnik Powstania Warszawskiego
 Edmund Zieliński, rotmistrz
 Edmund Zieliński (1909–1992), hokeista, olimpijczyk (1936)
 Edmund Zieliński (1923–2001), podpułkownik
 Edmund Zieliński, bokser
 Edmund Zieliński, samorządowiec
 Edmund Zieliński (1940–2022), rzeźbiarz w drewnie, malarz obrazów na szkle, propagator kultury ludowej

Przypisy